

Geografia
 Brier – città degli Stati Uniti d'America, situata nello Stato di Washington
 Brier – villaggio degli Stati Uniti d'America, situata nel comune di Savoy
 Brier Island – isola della Contea di Digby, Nuova Scozia, Canada
 Brier Creek – fiume del Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America, tributario del fiume Coal River
 Brier Creek – fiume della Georgia, Stati Uniti d'America, tributario del fiume Savannah
 Brier Creek – fiume dello stato di New York, Stati Uniti d'America, tributario del fiume Susquehanna
 Cascata di ghiaccio Brier – cascate di ghiaccio in Vantage Hill, Antartide

Persone
 Bob Brier (1943) – egittologo statunitense specializzato in paleopatologia
 Markus Brier (1968) – golfista austriaco
 Tom Brier (1971) – pianista e compositore statunitense

Sport
 Tim Hortons Brier – campionato canadese di curling

Altro
 Punteggio Brier – funzione di punteggio corretto che misura l'accuratezza delle previsioni probabilistiche